Manicouagan est une municipalité régionale de comté de la Côte-Nord, au Québec.
 Manicouagan est une région touristique de la Côte-Nord, au Québec.
 Manicouagan, rivière de la Côte-Nord du Québec.
 Manicouagan est une circonscription fédérale du Canada située au Québec.
 Manicouagan est le réservoir créé par le barrage Daniel-Johnson sur la rivière du même nom.
 Péninsule de Manicouagan, péninsule dans le fleuve Saint-Laurent bordée par la rivière Manicouagan
 Réserve de la biosphère de Manicouagan-Uapishka, réserve de biosphère du Canada
 Centrale Manic-1
 Centrale Manic-2 (alias Jean-Lesage)
 Centrale Manic-3 (alias René-Lévesque)
 Centrale Manic-5 et 5-PA (les deux alias Daniel-Johnson)

Homonymie de toponyme